

Signalisation 
 La ligne jaune est une signalisation routière horizontale

Transport en commun 
Dans le domaine des transports en commun, cela peut faire référence à :
 Ligne jaune du métro de Chicago ;
 Ligne jaune du métro de Lisbonne ;
 Ligne jaune du métro de Montréal ;
 Ligne jaune du métro de Washington.

Voir aussi 
  jaune